Wjasmikin (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Wladimirowitsch Wjasmikin (* 1972), russischer Fußballspieler
 Igor Wiktorowitsch Wjasmikin (1966–2009), russischer Eishockeyspieler